Автодорога Н 25 — автомобильная дорога национального значения на Украине. Проходит по территории Ровенской и Хмельницкой областей. Соединяет Украину и Белоруссию где именуется как .

Общая длина 
Общая длина автотрассы (Городище — Сарны — Ровно — Староконстантинов)  составляет 297,5 км, в том числе:
 Северный подъезд до г. Ровно — 2,6
 Южный подъезд до г. Ровно — 0,8
 Подъезд до г. Нетишина — 2,4.

Маршрут 
Маршрутная карта автодороги :

Примечания

Ссылки